Weiher bezeichnet:

 Weiher (Gewässer), ein kleines Stillgewässer

Weiher heißen folgende geographische Objekte:
 Weiher (Ubstadt-Weiher), Ortsteil der Gemeinde Ubstadt-Weiher, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Weiher (Adlkofen), Ortsteil der Gemeinde Adlkofen, Landkreis Landshut, Bayern
 Weiher (Ahorntal), Ortsteil der Gemeinde Ahorntal, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Weiher (Ampfing), Ortsteil der Gemeinde Ampfing, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Weiher (Aschau im Chiemgau), Ortsteil der Gemeinde Aschau im Chiemgau, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Weiher (Baierbach), Ortsteil der Gemeinde Baierbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Weiher (Baiern), Ortsteil der Gemeinde Baiern, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Weiher (Betzigau), Ortsteil der Gemeinde Betzigau, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Weiher (Deggendorf), Ortsteil der Stadt Deggendorf, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Weiher (Erlbach), Ortsteil der Gemeinde Erlbach, Landkreis Altötting, Bayern
 Weiher (Gschwend), Weiler im Gemeindeteil Frickenhofen der Gemeinde Gschwend, Ostalbkreis
 Weiher (Gangkofen), Ortsteil des Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Weiher (Grassau), Ortsteil des Marktes Grassau, Landkreis Traunstein, Bayern
 Weiher (Hersbruck), Ortsteil der Stadt Hersbruck, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Weiher (Hirschau), Ortsteil der Gemeinde Hirschau, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Weiher (Hollfeld), Ortsteil der Stadt Hollfeld, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Weiher (Höslwang), Ortsteil der Gemeinde Höslwang, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Weiher (Isen), Ortsteil des Marktes Isen, Landkreis Erding, Bayern
 Weiher (Kirchroth), Ortsteil der Gemeinde Kirchroth, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Weiher (Konzell), Ortsteil der Gemeinde Konzell, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Weiher (Kulmbach), Ortsteil der Stadt Kulmbach, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Weiher (Marklkofen), Ortsteil der Gemeinde Marklkofen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Weiher (Mindelstetten), Ortsteil der Gemeinde Mindelstetten, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Weiher (Neumarkt-Sankt Veit), Ortsteil der Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Weiher (Niederbergkirchen), Ortsteil der Gemeinde Niederbergkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Weiher (Obertaufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Obertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Weiher (Pommersfelden), Ortsteil der Gemeinde Pommersfelden, Landkreis Bamberg, Bayern
 Weiher (Reichertsheim), Ortsteil der Gemeinde Reichertsheim, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Weiher (Reischach), Ortsteil der Gemeinde Reischach, Landkreis Altötting, Bayern
 Weiher (Rettenberg), Ortsteil der Gemeinde Rettenberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Weiher (Rimsting), Ortsteil der Gemeinde Rimsting, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Weiher (Rottenburg an der Laaber), Ortsteil der Stadt Rottenburg an der Laaber, Landkreis Landshut, Bayern
 Weiher (Rudelzhausen), Ortsteil der Gemeinde Rudelzhausen, Landkreis Freising, Bayern
 Weiher (Schechen), Ortsteil der Gemeinde Schechen, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Weiher (Schonstett), Ortsteil der Gemeinde Schonstett, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Weiher (Siegsdorf), Ortsteil der Gemeinde Siegsdorf, Landkreis Traunstein, Bayern
 Weiher (Soyen), Ortsteil der Gemeinde Soyen, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Weiher (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Weiher (Traunreut), Ortsteil der Gemeinde Stadt Traunreut, Landkreis Traunstein, Bayern
 Weiher (Uttenreuth), Ortsteil der Gemeinde Uttenreuth, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Weiher (Velden), Ortsteil des Marktes Velden, Landkreis Landshut, Bayern
 Weiher (Viereth-Trunstadt), Ortsteil der Gemeinde Viereth-Trunstadt, Landkreis Bamberg, Bayern
 Weiher (Waffenbrunn), Ortsteil der Gemeinde Waffenbrunn, Landkreis Cham, Bayern
 Weiher (Waltenhofen), Ortsteil der Gemeinde Waltenhofen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Weiher (Wurmsham), Ortsteil der Gemeinde Wurmsham, Landkreis Landshut, Bayern
 Weiher (Zangberg), Ortsteil der Gemeinde Zangberg, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Weiher (Mörlenbach), Ortsteil der Gemeinde Mörlenbach, Landkreis Bergstraße, Hessen
 Weiher (Soltau), Ortsteil der Stadt Soltau, Landkreis Heidekreis, Niedersachsen

 Voyer, Gemeinde in Frankreich

sowie:
 Kloster Weiher, Augustinerinnen in Köln
 Bellacher Weiher, auch Weiher, Weier, Teich in der Gemeinde Bellach, Kanton Solothurn, Schweiz

Weiher ist der Name folgender Personen:
 Weiher (Adelsgeschlechter), mehrere Adelsgeschlechter

 Anton Weiher (1886–1961), deutscher Altphilologe und Pädagoge
 Benno von Weiher (1810–1882), preußischer Landrat im Kreis Flatow
 Carl Christoph Ludwig von Weiher (~1750–1787), preußischer Landrat im Kreis Konitz
 Christian Rudolf von Weiher (1709–1782), preußischer Generalmajor 
 Egbert von Weiher, deutscher Altorientalist
 Erich Weiher (1893–1972), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher
 Ernst Carl Ludwig von Weiher (1751–1814), preußischer Landrat im Kreis Lauenburg-Bütow 
 George von Weiher (1704–1760), Oberhauptmann der Lande Lauenburg und Bütow
 Jakob von Weiher (1609–1657), Diplomat in polnischen Diensten, Gründer von Stadt und Kloster Weyersfrey
 Kathrin Weiher (* 1962), deutsche Kommunalpolitikerin
 Martin Weiher (1512–1556), lutherischer Theologe und Bischof von Cammin in Pommern
 Moritz Heinrich von Weiher (1754–1822), preußischer Landrat im Kreis Lauenburg-Bütow
 Peter Weiher (* 1937), deutscher Industriemanager 
 Petra Weiher (* 1961), deutsche Politikerin (PDS)
 Sigfrid von Weiher (1920–2007), deutscher (Technik-)Historiker und Publizist
 Werner von Weiher (1859–1904), preußischer Landrat im Kreis Rummelsburg i. Pom. 

Siehe auch:
 Weyher, Weyherr, Weier, Waier
 Weihern